Бородаенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Бородаенко, Евгений Николаевич (род. 1965) — советский волейболист, украинский волейбольный тренер.